Дуа́йт Де́вон Бойд Гейл (, английское произношение ); род. 17 октября 1990 года в Уолтемстоу, Уолтем-Форест, Англия, Великобритания) — английский футболист, нападающий клуба «Сток Сити».

Биография 
Дуайт Гейл родился в Уолтемстоу, Англия. Он начинал карьеру в юношеском секторе лондонского «Арсенала». В 2009 году молодой форвард перебрался в «Стенстед», за который выступал два года. Затем подписал контракт с клубом «Дагенем энд Редбридж». Дважды его отдавали в аренду, сначала в «Бишопс-Стортфорд», потом в «Питерборо Юнайтед». С последним, в итоге, футболист заключил полноценный контракт в 2013 году. Сыграв за «Питерборо» в 20 матчах, и отметившись 6 голами Гейл привлек внимание скаутов «Кристал Пэлас», которые и переманили нападающего в стан «красно-синих».

Карьера

Дагенем энд Редбридж 
Летом 2011 года Дуайт подписал контракт с клубом Второй Футбольной лиги Англии «Дагенем энд Редбридж» на 2 года.

В августе того же года Гейл отправился в аренду на 1 год в клуб Северной Конференции «Бишопс-Стортфорд», за который сыграл 42 матча и забил 29 голов.

Затем Дуайт подписал свой первый профессиональный контракт с «Дагенем энд Редбридж» в июле 2012 года на 3 сезона. Он сделал свой профессиональный дебют за «Даггерс» 18 августа 2012 в матче против «Челтнем Таун». Этот матч кончился поражением «Даггеров» со счётом 2:0. В итоге, Дуайт сыграл за «Дагенем энд Редбридж» 18 матчей, в которых забил 7 голов.

Питерборо Юнайтед 
В ноябре 2012 Дуайт Гейл присоединился к команде Чемпионшипа «Питерборо Юнайтед» на правах аренды, с возможностью выкупа в январе 2013 года.

Свой первый матч за Питерборо он сыграл 24 ноября, выйдя на замену вместо Сейдо Берахино на 53-й минуте матча против «Ипсвич Таун». Матч закончился вничью — 1:1.

Свой первый гол Дуайт забил 1 декабря 2012 в ворота «Блэкпула», на 71-й минуте после плохой передачи назад Алекса Баптиста. Но этот гол стал лишь утешением для игроков «Питерборо». Матч закончился победой Блэкпула со счётом 4:1.

24 декабря 2012 года Дуайт согласился подписать контракт с «Питерборо Юнайтед» после удачной аренды, в течение которой он забил 5 голов в 6 играх. Дуайт присоединился к ним 2 января, подписав контракт на 4,5 года с зарплатой в 500 000 £. 2 марта 2013 года Дуайт сделал первый в карьере хет-трик. Он забил три гола за 16 минут в ворота «Блэкберн Роверс». Тот матч закончился со счётом 3:2.

Кристал Пэлас 
3 июля 2013 года Дуайт подписал 4-летний контракт с новоиспечённым клубом Премьер-лиги «Кристал Пэлас». В «Кристал Пэлас» он стал играть под 16-м номером, который до него носил Уилфрид Заха.

Его дебют за стекольщиков состоялся 18 августа 2013 против «Тоттенхэм Хотспур». В том матче Дуайт Гейл отыграл все 90 минут, а игра закончилась минимальной победой «шпор» — 0:1.

Свой первый гол в Премьер-лиге и за «Кристал Пэлас» Дуайт забил 31 августа в ворота «Сандерленда» с пенальти. Тогда победу одержали «орлы» со счётом 3:1.

В Boxing Day он забил победный гол в конце матча, в дополнительное время, против «Астон Виллы», который закончился со счётом 1:0.

5 мая 2014 года Дуайт Гейл оформил дубль в ворота «Ливерпуля», тем самым принеся орлам ничью в этом матче — 3:3 — и лишив «Ливерпуль» шансов чемпионский титул в этом сезоне.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика на сайте Чемпионат.com
 Статистика на сайте sportbox.ru

Футболисты Англии
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Дагенем энд Редбридж»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Бишопс-Стортфорд»